San Cibrán puede hacer referencia a:

Divisiones administrativas en España

San Cibrán 
San Cibrán de Barcala, parroquia del concello de La Baña, provincia de La Coruña;
San Cibrán (La Coruña), lugar de dicha parroquia;
Sancibrán (Carnota), lugar de la parroquia de Carnota, concello de Carnota, provincia de La Coruña;
San Cibrán da Trapa, parroquia del concello de Fonsagrada, provincia de Lugo;
San Cibrán (Trapa), lugar de dicha parroquia;
San Cibrán de Meréns, parroquia del concello de Cortegada, provincia de Orense;
San Cibrán de Padrenda, parroquia del concello de Padrenda, provincia de Orense;
San Cibrán (Aldán), lugar de la parroquia de Aldán, concello de Cangas, provincia de Pontevedra;
San Cibrán de Ribarteme, parroquia del concello de Las Nieves, provincia de Pontevedra;
San Cibrán (Bembrive), lugar de la parroquia de Bembrive, concello de Vigo, provincia de Pontevedra.